Mässcupen 1966/1967 var en cupturnering som vanns av Dinamo Zagreb från det dåvarande Jugoslavien som besegrade Leeds United från England i finalerna. Lagen möter varandra två gånger, hemma och borta, enligt den så kallade Uefa-modellen där det sammanlagda resultatet avgör vem som är vinnare. För första gången i turneringens historia avskaffades omspel vid oavgjort efter båda mötena. Istället infördes bortamålsregeln och, om den inte hjälpte, slantsingling. Dinamo Zagreb klarade båda utmaningarna i början av turneringen.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Resultat från Mässcupen på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1966/1967
Fotbollssäsongen 1966/1967
1966 i Europa
1967 i Europa